Plusieurs villes ou communes possèdent une rue de Lorette :

France 
 Rue de Lorette à Féricy
 Rue de Lorette à Lyon
 Rue de Lorette à Marseille
 Rue de Lorette à Olivet
 Rue de Lorette à Auxerre

Belgique 
 Rue de Lorette à Moircy

Suisse 
 Rue de Lorette à Porrentruy

Lorette